Александр Юрьевич Белых (род. 18 августа 1971 года, Пермь, РСФСР, СССР) — российский , государственный советник юстиции 2 класса,  Пермского края (2009—2015), начальник Управления Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе (2015 — 2016). Старший брат бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых.

Биография

Семья 
 Отец — кандидат технических наук, главный металлург в «МКБ» (ОАО «Авиадвигатель»).
 Мать — Зинаида Дмитриевна Белых — почётный гражданин города Перми, преподаватель Пермского государственного университета, директор пермского лицея № 2 при ПГУ , кандидат химических наук, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.
 Младший брат Никита — российский политик, с 2009 года — губернатор Кировской области (в 2004−2005 — вице-губернатор Пермской области).
Женат. Воспитывает двух дочерей.

Образование 
В 1988 году окончил школу № 9 им. Пушкина с физико-математическим уклоном.
В 1994 году окончил юридический факультет Пермского государственного университета по специальности «юриспруденция».

В 2006 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации (Москва) по специальности «государственное и муниципальное управление».

Профессиональная деятельность 
 1993—1994 — помощник прокурора Свердловского района города Перми.
 1994—1997 — прокурор отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью в областных правоохранительных органах прокуратуры Пермской области.
 В 1997 году — старший прокурор отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью в областных правоохранительных органах управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Пермской области.
 1997—2000 — прокурор Нытвенского района Пермской области.
 2000—2001 — прокурор Кировского района Перми.
 2001—2004 — начальник следственного управления прокуратуры Пермской области.
 2004—2005 — заместитель прокурора Пермской области.
 2005—2009 — заместитель прокурора Пермского края.
 С 23 января 2009 года — по 8 июня 2015 года прокурор Пермского края.
 С июня 2015 назначен на должность начальника Управления Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе.
 28 июня 2016 года, через три дня после ареста своего брата Никиты по обвинению во взятке, Александр Белых уволился из Генпрокуратуры РФ по собственному желанию.

Награды 
 Почётная грамота Генерального прокурора Российской Федерации (2007 год)
 "Почётный работник прокуратуры РФ"
 Медаль '290 лет прокуратуре России"

Классный чин 
Государственный советник юстиции 2 класса (присвоен 15 марта 2011 года)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Прокуратуры Пермского края
 Биография на сайте business-class.su
 Брат кировского губернатора стал пермским прокурором // Новости Полит.ру. 26 января 2009 г

Прокуроры России
Выпускники юридического факультета Пермского государственного университета
Персоналии:Пермский край
Почётные работники прокуратуры Российской Федерации
Государственные советники юстиции 2-го класса